Constanciano (tribuno do estábulo) — oficial romano do 
 Constanciano (prefeito pretoriano) — oficial romano do 
 Constanciano (mestre dos soldados) — oficial bizantino do 
 Constanciano (patrício) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos